Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
 Lasy Doświadczalne Puszcza Zielonka
 Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
 Zwyczajowa nazwa kompleksu lasów położonego bezpośrednio na pn. od Poznania